Il doppio del Grand Prix de Tennis de Toulouse 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e John-Laffnie de Jager erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Olivier Delaître e Guillaume Raoux.

Teste di serie
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Patrick Galbraith /  Alex O'Brien (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (semifinali)
 David Adams /  Hendrik Jan Davids (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1996
ATP Tour 1996